Bronco Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bronco Butte (Maricopa County, Arizona, 1268 m)
 Bronco Butte (Maricopa County, Arizona, 1461 m)
 Bronco Butte (Oregon)